Castrillo de Villavega kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castrillo de Villavega (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Castrillo de Villavega (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar